Schomann ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Schomann (1831–1904), deutscher Richter
 Björn Meyer-Schomann (* 1970), deutscher Basketballspieler
 Georg Schomann (1530–1591), polnischer unitarischer Theologe
 Heinz Schomann (* 1939), deutscher Kunsthistoriker
 Paul Schomann (* 1951), deutscher Fußballtrainer
 Rainer Schomann (* 1958), deutscher Gärtner und Denkmalpfleger
 Tino Schomann (* 1987), deutscher Politiker (CDU)
 Willi Schomann (1881–1917), deutscher Maler

Siehe auch:
 Schömann